Векшино — название населённых пунктов.

Россия 
 Векшино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Векшино — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Векшино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Векшино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Векшино — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Векшино — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Векшино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Векшино — деревня в Пыталовском районе Псковской области
 Векшино — бывшая деревня в Зубцовском районе Калининской области (ныне — Тверской).